Правдівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Правдівська сільська рада — Донецька область, Костянтинівський район
 Правдівська сільська рада — Хмельницька область, Ярмолинецький район